«Annual Reviews» — американское издательство книг и журналов, основанное в 1932 году. Расположено в Пало-Альто (Калифорния).

Является некоммерческим академическим издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. Более половины из этих журналов имеют высочайший уровень цитирования по Импакт-фактор (Science Citation Index), занимая первые места в своих категориях наук.

История
Первой серией в 1932 году стал ежегодник Annual Review of Biochemistry. Основателем издательства был профессор J. Murray Luck (1899-1993; Stanford University). 
В 1996 году все журналы и ежегодники стали доступны в интернете, а с 2004 года большинство печатных изданий стали выходить в цвете.

Список журналов 
В скобках указан год выхода первого выпуска каждой серии:  
 
A
 
 Annual Review of Analytical Chemistry (2008)
 Annual Review of Anthropology (1972)
 Annual Review of Astronomy and Astrophysics (1963)
 
B
 Annual Review of Biochemistry (1932)
 Annual Review of Biomedical Engineering (1999)
 Annual Review of Biophysics (ранее Biophysics and Biomolecular Structure) (1972)
 
C
 
 Annual Review of Cell and Developmental Biology (1985)
 Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering (scheduled for 2010) 
 Annual Review of Clinical Psychology (2005)
 Annual Review of Computer Science (1986-1990)
 Annual Review of Condensed Matter Physics (scheduled for 2010) 
 
E
 
 Annual Review of Earth and Planetary Sciences (1973)
 Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics (ранее Ecology and Systematics) (1970)
 Annual Review of Economics (2009)
 Annual Review of Entomology (1956)
 Annual Review of Environment and Resources (ранее Energy and the Environment) (1976)

F

 Annual Review of Financial Economics (2009) 
 Annual Review of Fluid Mechanics (1969)
 Annual Review of Food Science and Technology (scheduled for 2010) 
 
G
 
 Annual Review of Genetics (1967)
 Annual Review of Genomics and Human Genetics (2000)

I

 Annual Review of Immunology (1983)

L

 Annual Review of Law and Social Science (2005)

M

 Annual Review of Marine Science (2009) 
 Annual Review of Materials Research (1971)
 Annual Review of Medicine (1950)
 Annual Review of Microbiology (1947)
 
N
 
 Annual Review of Neuroscience (1978)
 Annual Review of Nuclear and Particle Science (1952)
 Annual Review of Nutrition (1981)
 
P
 
 Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease (2006)
 Annual Review of Pharmacology and Toxicology (1961)
 Annual Review of Physical Chemistry (1950)
 Annual Review of Physiology (1939)
 Annual Review of Phytopathology (1963)
 Annual Review of Plant Biology (ранее Plant Physiology and Plant Molecular Biology) (1950)
 Annual Review of Political Science (1998)
 Annual Review of Psychology (1950)
 Annual Review of Public Health (1980)
R
 
 Annual Review of Resource Economics (2009) 
 
S
 
 Annual Review of Sociology (1975)

Адрес
Annual Reviews, 4139 El Camino Way, Palo Alto, CA 94306, США

См. также 
 Наука (издательство)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт издательства «Annual Reviews»

Издательства, основанные в 1932 году
Издательства США
Компании из Пало-Алто